Православие в странах Востока
 Нехалкидонское христианство